

Biografia 
Il 31 maggio 1958 è ordinato presbitero dal cardinale Francis Joseph Spellman.

Ministero episcopale e cardinalato 
Il 24 maggio 1977 papa Paolo VI lo nomina vescovo ausiliare di New York e vescovo titolare di Rusubisir; il 29 giugno successivo riceve l'ordinazione episcopale dal cardinale Terence James Cooke, coconsacranti l'arcivescovo John Joseph Maguire e il vescovo Patrick Vincent Ahern.

Il 19 novembre 1981 papa Giovanni Paolo II lo nomina primo vescovo di Metuchen; il 31 gennaio 1982 prende possesso della neo-eretta diocesi.

Il 30 maggio 1986 è nominato arcivescovo metropolita di Newark; succede al dimissionario Peter Leo Gerety. Il 25 luglio seguente prende possesso dell'arcidiocesi.

Il 17 ottobre 1998 viene affidata all'arcidiocesi di Newark la cura pastorale della missione sui iuris di Turks e Caicos e ne diventa pertanto superiore ecclesiastico.

Il 21 novembre 2000 viene trasferito all'arcidiocesi di Washington, dove succede al cardinale James Aloysius Hickey, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 3 gennaio 2001 prende possesso dell'arcidiocesi.

Nel concistoro del 21 febbraio 2001 papa Giovanni Paolo II lo crea cardinale presbitero dei Santi Nereo e Achilleo; il 28 giugno seguente prende possesso del titolo. Il 29 giugno riceve il pallio dal papa in piazza San Pietro.

Il 18 e il 19 aprile 2005 partecipa come cardinale elettore al conclave che porta all'elezione di papa Benedetto XVI.

Il 16 maggio 2006 papa Benedetto XVI accoglie la sua rinuncia, presentata per raggiunti limiti d'età; gli succede Donald William Wuerl, fino ad allora vescovo di Pittsburgh.

Il 7 luglio 2010 compie 80 anni e in base a quanto disposto dal motu proprio Ingravescentem Aetatem di papa Paolo VI del 1970, decadono tutti gli incarichi ricoperti nella Curia romana e con essi il diritto di entrare in conclave.

Accuse di abusi sessuali, dimissioni dal collegio cardinalizio e dallo stato clericale 
È accusato di aver compiuto per lungo tempo abusi omosessuali sia su adulti sia su minori. Un'inchiesta del New York Times mette in luce come molti funzionari della Chiesa sapessero da decenni che il cardinale era stato accusato da svariate persone di molestie sessuali. In particolare tra il 1994 e il 2008, i vescovi statunitensi avevano ricevuto numerosi rapporti sulle trasgressioni del cardinale con giovani studenti del seminario.

Il 27 luglio 2018 McCarrick presenta la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio a papa Francesco, il quale "ne ha accettato le dimissioni da Cardinale ed ha disposto la sua sospensione dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico, insieme all'obbligo di restare in una casa che gli verrà indicata, per una vita di preghiera e di penitenza, fino a quando le accuse che gli vengono rivolte siano chiarite dal regolare processo canonico".

McCarrick diventa così il primo cardinale a essersi dimesso durante il pontificato di papa Francesco; prima di lui, infatti, nel 2015, il cardinale scozzese Keith Michael Patrick O'Brien aveva rinunciato soltanto alle prerogative del cardinalato, mantenendo tuttavia il titolo cardinalizio. L'ultimo precedente in età contemporanea era stato quello del francese Louis Billot dimessosi nel 1927 per dissidi con papa Pio XI..

Il 16 febbraio 2019 viene comunicata la sua dimissione dallo stato clericale ratificata il giorno 13 dello stesso mese da parte della sessione ordinaria (Feria IV) della Congregazione per la dottrina della fede. Il Santo Padre riconosce la natura definitiva, a norma di legge, di questa decisione, rendendola quindi res iudicata, cioè non più soggetta ad alcun ricorso..

Un'inchiesta del Washington Post pubblicata il 26 dicembre 2019 rivela che il cardinale McCarrick avrebbe versato durante 17 anni, a partire dal 2001 ― quando è stato nominato alla testa della diocesi della capitale statunitense ― più di  dollari (più di mezzo milione di euro) a vescovi, cardinali e papi: Leonardo Sandri, Joseph Augustine Di Noia, Angelo Sodano, Tarcisio Bertone, Pietro Parolin, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI figurano tra coloro che sarebbero stati così messi a tacere dietro pagamento. L'articolo di Repubblica citato in nota, in effetti, non dimostra, e lo ammette, che i soldi versati furono per "coprire" gli abusi sessuali. Quei versamenti, avvenuti in diversi anni, erano effettuati a persone di Chiesa.

Il vescovo Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, nel saggio che apre il quaderno n. 2/2019 di Jus - On Line, la rivista di scienze giuridiche della facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha sollevato gravi obiezioni contro l'avvenuta dimissione dallo stato clericale dell'ex cardinale McCarrick, non per le ragioni che hanno portato a tale dimissione – che restano gravissime, poiché si tratta di abusi sessuali compiuti nell'arco di decenni – ma per la dubbia legittimità, canonica ed ecclesiologica, della riduzione di un vescovo allo stato laicale, che "è intrinsecamente problematica, poiché, se non rettamente intesa (come sovente avviene), confligge con la dottrina e la verità dell'indelebile carattere impresso dal sacramento dell'ordine".

Il 10 novembre 2020 è pubblicato il rapporto sui lavori della Segreteria di Stato, durati due anni, sulla documentazione in possesso della Santa Sede concernente l'ex-porporato statunitense, che l'arcivescovo Viganò commenta in una lettera.

Il 29 luglio 2021 è incriminato per aver abusato sessualmente di un ragazzo di 16 anni. Dovrà rispondere delle imputazioni di molestie, aggressione e violenza davanti alla corte del Dedham District, Contea di Norfolk, Massachusetts. Si tratta del primo cardinale degli Stati Uniti che deve affrontare accuse penali in un tribunale civile: nel caso del cardinale Bernard Francis Law, papa Giovanni Paolo II garantì l'immunità al prelato richiamandolo a Roma in Vaticano.

Genealogia episcopale e successione apostolica 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Marcantonio Colonna
 Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil, B.
 Cardinale Giulio Maria della Somaglia
 Cardinale Carlo Odescalchi, S.I.
 Cardinale Costantino Patrizi Naro
 Cardinale Lucido Maria Parocchi
 Papa Pio X
 Papa Benedetto XV
 Papa Pio XII
 Cardinale Francis Joseph Spellman
 Cardinale Terence James Cooke
 Sig. Theodore Edgar McCarrick

La successione apostolica è:
 Vescovo James Thomas McHugh (1988)
 Vescovo John Mortimer Fourette Smith (1988)
 Vescovo Michael Angelo Saltarelli (1990)
 Vescovo Charles James McDonnell (1994)
 Vescovo João José Burke, O.F.M. (1995)
 Vescovo Nicholas Anthony DiMarzio (1996)
 Vescovo Paul Gregory Bootkoski (1997)
 Vescovo Vincent DePaul Breen (1997)
 Vescovo Arthur Joseph Serratelli (2000)
 Vescovo Francisco González Valer, S.F. (2002)
 Cardinale Kevin Joseph Farrell (2002)
 Vescovo Martin David Holley (2004)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

McCarrick, Theodore Edgar
Arcivescovi di Washington
Persone implicate in scandali religiosi
Abusi su minori all'interno della Chiesa cattolica
Vescovi e arcivescovi di Newark